Veneta – città dell'Oregon (Stati Uniti)
Veneta – villaggio del Tatarstan (Russia)

Pagine correlate 
Veneto